Джозеф ():
 Английская форма имён Иосиф, , . Короткая форма — Джо.

Фамилия 
 Джозеф, Брэдли (род. 1965) — американский композитор, пианист и аранжировщик.
 Джозеф, Вивиан (род. 1948) — американская фигуристка в спортивных парах с братом Р. Джозефом.
 Джозеф, Дженни (1932—2018) — английская поэтесса и прозаик, журналистка.
 Джозеф, Джессика (род. 1982) — американская фигуристка в спортивных парах.
 Джозеф, Джон (1932—1998) — первый католический епископ-панджабец.
 Джозеф, Ивонн Френсис (более известная как Ивонн Митчелл; 1915—1979) — британская актриса.
 Джозеф, Катберт (1927—2011) — государственный деятель Тринидада и Тобаго, министр иностранных дел (1975—1976).
 Джозеф, Кёртис (род. 1967) — канадский хоккейный голкипер.
 Джозеф, Кимберли (род. 1973) — австралийско-канадская актриса и телеведущая.
 Джозеф, Коллинда (род. 1965) — канадская кёрлингистка на колясках.
 Джозеф, Кори (род. 1991) — канадский баскетболист.
 Джозеф, Крис (род. 1988) — канадский баскетболист.
 Джозеф, Марджи (род. 1950) — американская певица в жанрах R&B и соул.
 Джозеф, Маркус (род. 1991) — тринидадский футболист.
 Джозеф, Нафиса (1978—2004) — индийская актриса, фотомодель и телеведущая.
 Джозеф, Рональд (род. 1944) — американский фигурист выступающий в парном катание с сестрой В. Джозеф.
 Джозеф, Патерсон (род. 1964) — английский актёр.
 Джозеф, Питер (род. 1978) — американский кинорежиссёр и активист.
 Джозеф, Тайлер (род. 1988) — американский музыкант, рэпер, автор песен.
 Джозеф, Тед (род. 1963) — гренадский боксёр.
 Джозеф, Фабиан (род. 1965) — профессиональный канадский хоккеист.
 Джозеф, Фрэнсис (1960—2022) — английский футболист.
 Джозеф, Хизер — американская активистка открытого доступа.
 Джозеф, Шалри (род. 1978) — гренадский футболист и тренер.

Топонимы 
 
 Джозеф (Орегон)
 Сент-Джозеф

Музыкальные произведения 
 «» — альбом Люка Виберта.